Сан Хосе Линдависта има више значења:

 Сан Хосе Линдависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Линдависта (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Линдависта (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику